Флоренсија има више значења:

 Флоренсија (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Флоренсија (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флоренсија (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флоренсија (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Флоренсија (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику